Als NUTS:FR oder NUTS-Regionen in Frankreich bezeichnet man die territoriale Gliederung Frankreichs gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“.

Grundlagen 
In Frankreich werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
 NUTS-1: 9 NUTS-1-Regionen, die 8 ZEAT (Zone d’études et d’aménagement du territoire) und DOM (Départements d’Outre-mer)
 NUTS-2: 18 Regionen (fr. Régions) einschließlich der einzelnen 4 DOM (i. e. ROM, Régions d’Outre-mer)
 NUTS-3: 101 Départements einschließlich der einzelnen 4 DOM
 LAU-1: 3.785 Cantons de rattachement (entspricht in weiten Teilen den Kantonen)
 LAU-2: 36.680 Gemeinden (Communes)

Liste der NUTS-Regionen in Frankreich bis 2016

Liste der NUTS-Regionen in Frankreich ab 2016

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für Frankreich

Weblinks 
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 – EU-Verordnung 2016/2066, auf EUR-Lex (Rechtsinformationssystem der EU), pdf, Seite 26.
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 mit Änderungen zu 2013, auf SIMAP (EU-Informationssystem für die Europäische Auftragsvergabe).
 Geschichtliche Entwicklung der NUTS-Gliederungen, auf Eurostat.

Einzelnachweise 

Frankreich
Geographie (Frankreich)